Ouaka bezeichnet:

 Ouaka (Fluss), ein Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Ouaka (Präfektur), eine Präfektur in der Zentralafrikanischen Republik